Il singolare del torneo di tennis Karshi Womens 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nadežda Kičenok che ha battuto in finale Tadeja Majerič 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Ol'ga Alekseevna Pučkova (secondo turno)
 Veronika Kapšaj (quarti di finale)
 Andrea Koch-Benvenuto (secondo turno)
 Akiko Ōmae (primo turno)

<li> Valentina Ivachnenko (semifinali)
<li> Sofia Shapatava (secondo turno)
<li> Tadeja Majerič (finale)
<li> Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2012